Dies ist eine Liste der Städte in Bahrain.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Bahrain ist Manama mit einer Einwohnerzahl von 627.946 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben rund 90 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 16. November 1991 und 6. April 2001 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Bahrain Government
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Bahrains

!
Bahrain